Le Siège ou la Bataille de Tanger  peut faire référence à :

Siège de Tanger (1273)
Bataille de Tanger (1437)
Siège de Tanger (1464)
Bataille de Tanger (1502)
Siège de Tanger (1651)
Siège de Tanger (1653-1654)
Bataille de Tanger (1656)
Siège de Tanger (1657)
Bataille de Tanger (1663)
Bataille de Tanger (1664)
Siège de Tanger (1679-1684)